

Patronymes 

Apraxine (masculin ; ) ou Apraxina (féminin ; ) est le patronyme de l'une des plus illustres famille de la noblesse russe. 

Il a été porté notamment par : 
 Fiodor Apraxine (1661-1728), l'un des créateurs de la Marine russe. Grand amiral, il commanda la Marine impériale de Russie pendant la Guerre du Nord (1700-1721) et la Campagne de Perse (1722-1723) ; 
 Marfa Apraxina (1664-1716), tsarine de Russie, sœur du précédent ;
 Stepan Fiodorovitch Apraxine (1702-1758), parent du précédent, général russe, commandant lors de la Guerre de Sept Ans ; 
 Stepan Stepanovitch Apraxine (1747-1827), fils du précédent, général russe, époux de  Catherine Galitzine ;
 Sofia Chtcherbatova, née Apraxina (1798-1885), princesse russe, fille du précédent.

Navire de la Marine impériale de Russie 

 Amiral général Apraxine, nom d'un cuirassé de défense côtière capturé à la bataille de Tsushima par la flotte impériale du Japon le . Les Japonais le rebaptisèrent Okinoshima (艦歴).

Autres 
 Marché Apraxine, fameux marché de Saint-Pétersbourg

Famille noble russe